Dariusz Tkaczyk (ur. 1960) – polski autor przewodników górskich
 Dariusz „Smalec” Tkaczyk (zm. 2022) – polski wokalista punkowy, członek zespołu The Analogs